

Geografia
 Eustace – centro abitato degli Stati Uniti d'America situato nella contea di Henderson dello Stato del Texas

Onomastica
 Eustace – variante del nome proprio di persona Eustachio

Persone
 Alan Eustace – informatico statunitense
 John Eustace – allenatore di calcio ed ex calciatore inglese
 John Chetwode Eustace – religioso, scrittore e antiquario britannico
 Peter Eustace – allenatore di calcio ed ex calciatore inglese